Los majungasaurinos (Majungasaurinae) son una subfamilia extinta que es parte de la familia de dinosaurios terópodos Abelisauridae. Es definida como el clado que incluye a todos los abelisáuridos más cercanamente relacionados con Majungasaurus que a Carnotaurus.

Filogenia

{{clade| style=font-size:100%; line-height:100%
|label1=Abelisauridae
|1=

Referencias

Enlaces externos 

Abelisauroidea
Dinosaurios del Cretácico